«Most Girls» () - второй сингл с дебютного альбома Pink Can't Take Me Home, выпущенный в 2000 году. Он достиг пика на #4 в Billboard’s Hot 100 Singles Chart 14 ноября 2000 года (после того, как достиг the Top 40 22 августа 2000 года). Это был самый успешный в чартах сингл Pink в США как у сольной артистки, вместе с «Get the Party Started», до выхода сингла 2008 года «So What», занявшего #1 в Billboard’s Hot 100. Это также один из самых больших хитов Pink в Австралии, где песня заняла первое место в чарте. Он получил статус Платинового в Австралии.

Список композиций 
 CD Сингл
 «Most Girls» (Радио Выпуск) — 4:10
 «Most Girls» (X-Men Vocal Mix) — 4:53
 «There You Go» (Sovereign Mix) — 6:20
 «Most Girls» (Клип) — 4:31

 12" Макси Сингл
 «Most Girls» (Skribble & Anthony Acid Club Mix) — 9:00
 «Most Girls» (Skribble & Anthony Acid’s Hard Girls Dub) — 7:32
 «Most Girls» (Instrumental) — 5:03
 «Most Girls» (A Cappella) — 4:32
 «There You Go» (Hani Mixshow Edit) — 5:31

 Australian CD Сингл
 «Most Girls» (Radio Edit) — 4:10
 «Hiccup»
 «Most Girls» (X-Men Dubby)
 «Most Girls» (Клип) — 4:31

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Синглы Пинк
Видеоклипы, снятые Дэйвом Мейерсом
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии